Ronny Fredrik Ansnes (ur. 28 czerwca 1989, zm. 15 lipca 2018) – norweski biegacz narciarski, reprezentant kraju, zawodnik klubu Klæbu IL.

W Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 2010/2011. Wystartował tylko w jednych zawodach – 19 lutego 2011 roku w norweskim Drammen zajął 13. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Z dorobkiem 20 punktów zajął 119. miejsce w klasyfikacji generalnej. Kolejny występ w Pucharze Świata zaliczył 20 listopada 2011 roku w Sjusjøen, gdzie wspólnie z Johnem Kristianem Dahlem, Mortenem Eilifsenem i Sjurem Røthe zajął trzecie miejsce w sztafecie. Startuje głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego i Pucharu FIS, odnosząc przy tym jedno zwycięstwo – 12 lutego 2011 roku w Beitostølen.

W 2010 roku zdobył brązowy medal mistrzostw kraju w sztafecie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010/2011 – 119.

Miejsca na podium w zawodach 
Ansnes jak dotąd nie stawał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989
Zmarli w 2018